Ahmet Koç (politicus), Turks-Belgisch politicus
 Ahmet Koç (muzikant), Turks muzikant